{{Кинематографист
| имя = Кливон Литтл
| оригинал имени = 
| изображение = Cleavon Little in Purlie 1970 (cropped).JPG
| описание изображения = Литтл в 1970 году
| имя при рождении = Кливон Джейк ЛиттлCleavon Jake Little
| профессия = 
| годы активности = 1968—1992
| награды = «Тони» (1970)«Эмми» (1989)
}}

Кли́вон Джейк Литтл (; ) — американский актёр театра, кино и телевидения. Лауреат премий «Тони» и «Эмми».

 Биография 
Кливон Джейк Литтл родился 1 июня 1939 года в городке , штат Оклахома. Сестра — певица ДеЭтта Литтл, известная в основном исполнением песни Gonna Fly Now — главной музыкальной темы фильма «Рокки». В детстве переехал с семьёй в Калифорнию, обучался в колледже , а затем в Университете Сан-Диего, где получил степень бакалавра драматических искусств. Также окончил Джульярдскую школу, после чего переехал в Нью-Йорк и уже там окончил Американскую академию драматического искусства.

Впервые на сцене появился в известном ночном клубе  в постановке  в 1967 году. В следующем году дебютировал на широком экране в фильме  (без указания в титрах), тогда же зрители впервые увидели его на телеэкранах — небольшая роль в двух эпизодах сериала . В 1969 году дебютировал на Бродвее в постановке . Всего за 24 года своей кино-карьеры Кливон Литтл снялся в 61 фильме и сериале.

19 февраля 1972 года женился на Валери Уиггинс, но развёлся с ней спустя два года<ref>Кливон Литтл  на сайте filmreference.com</ref>, от этого брака осталась дочь.

Кливон Литтл всю жизнь мучился от язвы желудка и скончался 22 октября 1992 года в Лос-Анджелесе от рака кишечника на 54-м году жизни. Прах актёра, согласно завещанию, был кремирован и развеян над Тихим океаном.

Награды и номинации 
 1970 — «Тони» в категории «Лучший актёр в мюзикле» за роль в мюзикле  — победа.
 1975 — «BAFTA» в категории «Самый перспективный новичок в главной роли» за роль в фильме «Сверкающие сёдла» — номинация.
 1989 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале» за роль в сериале «Дорогой Джон» — победа.
 1994 (посмертно) — звезда на Голливудской Аллее Славы «за вклад в развитие киноиндустрии» (Голливудский бульвар, 7080).

Избранная фильмография

Широкий экран 
  — Джон и Мэри / John and Mary — кинорежиссёр
  — Хлопок прибывает в Гарлем / Cotton Comes to Harlem — Ло-Бой
  — Исчезающая точка / Vanishing Point — Супер-Соул, диджей
  — Сверкающие сёдла / Blazing Saddles — Барт, шериф
  —  / Greased Lightning — Пиви
  —  / FM — «Принц Тьмы»
  —  / Scavenger Hunt — Джексон, водитель лимузина
  — Саламандра / The Salamander — майор Карл Малиновски
 1981 — Большой риск / High Risk — Рокни
  —  / Jimmy the Kid — Херб
  —  / Surf II — Дадди-О
 1984 —  / Toy Soldiers — Бак
  — Однажды укушенный / Once Bitten — Себастиан
  — Флетч жив / Fletch Lives — Калькулус Энтропи, смотритель ветхого особняка

Телевидение 
  —  / Felony Squad — Джесс Хокинс (в 2 эпизодах)
 —1974 —  / Temperatures Rising — доктор Джерри Ноланд (в 46 эпизодах)
  —  / Once Upon a Brothers Grimm — Волк (в новелле «Красная Шапочка»)
  — Альф / ALF — Джордж Фоли (в 2 эпизодах)
 —1991 —  / Bagdad Cafe — Сэл (в 12 эпизодах)
  —  / Perfect Harmony — пастор Кларенс Джонсон
 1991 —  / Separate But Equal — , гражданский активист и судья
 1991—1992 —   / True Colors — Рон Фримен (в 20 эпизодах)
  — Байки из склепа / Tales from the Crypt — Пэк Брайтмен (в 1 эпизоде)

Примечания

Ссылки 
 Кливон Литтл на сайте tv.com
 Роли актёра в не-Бродвейских театрах на сайте lortel.org

Киноактёры США
Выпускники Американской академии драматического искусства
Выпускники Джульярдской школы
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего
Лауреаты премии «Драма Деск»
Умершие от колоректального рака
Люди, чей прах был развеян